Komorowski kan syfta på:

 Bronisław Komorowski, Polens president 2010–2015
 Marcin Komorowski, polsk fotbollsspelare
 Tadeusz Bór-Komorowski, polsk motståndskämpe och premiärminister i exilregeringen 1947–1949

Polska efternamn